

Geografia
 Walsh – centro abitato della Contea di Baca, negli Stati Uniti d'America
 Contea di Walsh – contea degli Stati Uniti d'America
 Monte Walsh – montagna del Canada

Persone

Altro
 7398 Walsh – asteroide
 Brandon Walsh – personaggio della serie televisiva Beverly Hills 90210
 Brenda Walsh – personaggio della serie televisiva Beverly Hills 90210
 Matrice di Walsh – matrice
 Walsh Park – stadio irlandese
 Walsh University – università degli Stati Uniti d'America